

Geografia 
Chara – città della Russia
Chara – fiume della Russia

Persone 
Fernando Agostinho da Costa, detto Chara – calciatore angolano
Chara – cantante giapponese
Diego Chará – calciatore colombiano
Zdeno Chára – hockeista su ghiaccio slovacco

Scienze 
Chara – genere di alghe della famiglia Characeae
Chara – genere di falene della famiglia Noctuidae
CHARA Array – interferometro ottico situato nell'Osservatorio di Monte Wilson